Bourchier är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Arthur Bourchier (1866–1927), brittisk skådespelare och teaterledare
 Edward Bourchier, 4:e earl av Bath (1590–1636), engelsk peer
 
 
 Robert Bourchier, 1:e baron Bourchier (död 1349), engelsk lordkansler
 

Engelska efternamn